Бахметское — железнодорожная станция Свердловской железной дороги на участке
Богданович — Тюмень. Входит в Тюменский центр организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением. Находится на 2070 километре главного хода Транссибирской магистрали, в посёлке Бахметское, в 14 километрах к западу от райцентра  Тугулым, в Тугулымском городском округе Свердловской области, России.

От станции есть выезд на Сибирский тракт.

На юг отходит железнодорожная ветка Бахметское — Ертарский.(разобрана,не действует примерно с 2008 года).

Коммерческие операции 
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 тонн на подъездных путях.

Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.

Инфраструктура 
Пост ЭЦ (электрической централизации)

См. также 
 Список железнодорожных станций, остановочных и обгонных пунктов Свердловской области

Примечания

Ссылки 
  Расписание электричек по вокзалу Тугулым
 Бахметское на Викимапии

Станции Тюменского региона Свердловской железной дороги